Горње Цјепидлаке, насељено место у општини Ђуловац, Хрватска
 Доње Цјепидлаке, насељено место у општини Ђуловац, Хрватска